Lüssow kan syfta på:

Tyskland 

 Lüssow, Gützkow – ort, Gützkow, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Lüssow, Rostock – kommun, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Lüssow, Vorpommern-Rügen – kommun, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern,